Miejscowości w Polsce 
 Połom – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. oleckim, w gminie Świętajno 
 Połom – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Świętajno 
 Połom Duży – wieś w województwie małopolskim, w powiecie bocheńskim w gminie Nowy Wiśnicz.
 Połom Mały – wieś w województwie małopolskim, w powiecie brzeskim, w gminie Iwkowa.

 Inne
 Połom – grzbiet górski w Rytrze nad Popradem
 Połom – szczyt w Górach Kaczawskich
 Połom – szczyt w Beskidzie Żywieckim